

Anatomia 
Un muscolo bicipite è un muscolo che presenta due capi d'inserzione ed un unico ventre.
I muscoli conosciuti col nome di "bicipite" sono:
Il Bicipite brachiale è un muscolo del braccio.
Il Bicipite femorale è un muscolo della coscia.
Esistono poi altri muscoli bicipiti ma che rispondono ad altri nomi, come per esempio lo sternocleidomastoideo, che ha origine con due capi da sterno e clavicola e raggiunge con un unico tendine il processo mastoideo del cranio.

Araldica 
Bicipite è l'aquila di molti stemmi imperiali.

Altri progetti